NK Vinogradar je bio nogometni klub iz naselja Lokošinog Dola kod Jastrebarskog. Svoje domaće utakmice su igrala na nogometnom igralištu Mladina. Klupska adresa je bila Mladina bb, Jastrebarsko. NK Vinogradar i NK Jaska Jastrebarsko su spojili 2021. godine.

Povijest 

Nogometni klub Vinogradar osnovan je 1973. godine i trenutačno je član 3. HNL – Zapad.

Početkom šezdesetih godina prošloga stoljeća, po okolnim selima i mjestima, počeo se ozbiljnije igrati nogomet. Već 1964. godine Zdihovo igra u natjecanju omladinske ljetne lige u Jaski. Bilo je utakmica između ulica, kvartova, naselja i sela. Početkom sedamdesetih počeli su se igrati i malonogometni turniri u Jaski. Upravo nakon jednog takvog turnira rodila se ideja o osnivanju NK “VINOGRADAR”. Omladinci iz Zdihova i Donje Reke bili su jedna, a omladinci iz Gornje Reke druga ekipa. Ideja je krenula od Mladena Božičevića, a podržali su je Franjo Fabijanić i Željko Jambrović. Prvi sastanak održan je u prostorijama DVD-a Zdihovo. Bilo je to u proljeće 1973. godine. Formalnosti oko registracije sredio je Mladen Božičević i predložio ime klubu, očekujući pomoć vinara.

Skupština je 21. lipnja 2013. odlučila da Vinogradar neće više igrati u 2. HNL. Tako je zaklopljena knjiga uspona kluba, koji baš ove godine slavi 40 godina djelovanja i koji je 2002. započeo meteorski uspon iz petog do drugog ranga hrvatskog nogometa u kojem je uspješno nastupao zadnjih šest godina, te jednom osvojio četvrto i dva puta peto mjesto. Spomenutu odluku donijela je skupština kluba, njezinih 17 od 22 člana, te osam od 11 članova Upravnog odbora.

Povijest grba kluba

Povijest natjecanja 

*Veći uspjesi su naglašeni.
*Prvenstvo 2019./20. prekinuto zbog pandemije COVID-19.

Nastupi u završnicama kupa

Hrvatski nogometni kup 

<small>Domaće utakmice su podebljane ;  * - produžetci</s>

Poznati treneri 
 Stanko Mršić - 2015./ 
 Roy Ferenčina - 2012. – 2013. / 2016. /
 Stjepan Gomerac - 2003. – 2006. / 2008. – 2009. / 2010. – 2011. / 2014. – 2016. / 2017. – 2019. /
 Hrvoje Braović - 2009. – 2010. / 
 Valentin Barišić - 2011. – 2012. / 2013. /
 Damir Mužek - 2013. /
 Dražen Biškup - 2014. / 2019. /
 Bernard Hugl
 Milivoj Bračun - 2020. /

Stadion

Međunarodne utakmice

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službene stranice NK Vinogradar 

Vinogradar
Šport u Jastrebarskom